Возвращение любви:
 «Город в долине (фильм, 1946)» — фильм Четана Ананда
 «Город в долине (фильм, 1999)» — фильм Ханну Салонена